Morgen – divinità della mitologia bretone
 Morgen – film del 2010 diretto da Marian Crișan
 Morgen – gruppo musicale statunitense
 Morgen – antica unità di misura di superficie